Mezzavilla ima više značenja:
 Mezzavilla, Torino
 Mezzavilla, Verona